Rüegg ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Rüegg (1932–2018), Schweizer Mathematiker 
 Albert Rüegg (1902–1986), Schweizer Maler und Grafiker 
 Annelise Rüegg (1879–1934), Schweizer Autobiografin
 Anny Rüegg (1912–2011), Schweizer Skirennfahrerin
 Arthur Rüegg (* 1942), Schweizer Architekt und Hochschullehrer 
 August Rüegg (1882–1972), deutscher Klassischer Philologe
 Ernst Georg Rüegg (1883–1948), Schweizer Maler und Grafiker
 Ferdinand Rüegg (1847–1913), Schweizer Geistlicher, Bischof von St. Gallen
 Florian Rüegg (* 1983), Schweizer Biathlet und Skilangläufer
 Fredy Rüegg (1934–2010), Schweizer Radrennfahrer

 Heinrich Rüegg (1801–1871), Schweizer Politiker
 Helena Rüegg (* 1959), deutsche Musikerin, Schauspielerin und Autorin
 Ivo Rüegg (* 1971), Schweizer Bobfahrer
 Johann Caspar Rüegg (1930–2018), Schweizer Mediziner
 Johannes Rüegg-Stürm (* 1961), Schweizer Betriebswirt und Hochschullehrer
 Julia Gerber Rüegg (* 1957), Schweizer Politikerin (SP)
 Kathrin Rüegg (1930–2011), Schweizer Fernsehmoderatorin und Autorin
 Kevin Rüegg (* 1998), schweizerisch-kamerunischer Fußballspieler
 Kurt Rüegg (* 1945), Schweizer Fußballspieler
 Linda Rüegg (* 1995), Schweizer Unihockeyspielerin
 Lukas Rüegg (* 1996), Schweizer Radsportler

 Mara Rüegg (* 1993), Schweizer Unihockeyspielerin
 Markus Rüegg (* 1959), Schweizer Neurobiologe und Hochschullehrer
 Martin Rüegg (* 1971), Schweizer Schauspieler
 Mathias Rüegg (* 1952), Schweizer Jazzmusiker
 Melanie Rüegg-Leuthold (1906–1997), Schweizer Bildhauerin, Zeichnerin, Malerin
 Melanie Rüegg (* 2002), Schweizer Unihockeyspielerin
 Noemi Rüegg (* 2001), Schweizer Radsportlerin
 Pascal Rüegg (* 1996), Schweizer American-Football-Spieler

 Reinhold Rüegg (1842–1923), Schweizer Pädagoge, Journalist und Politiker
 Ruedi Rüegg (1936–2011), Schweizer Grafiker und Gestalter
 Steven Rüegg (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Walter Rüegg (1918–2015), Schweizer Soziologe und Hochschullehrer
 Yvonne Rüegg (* 1938), Schweizer Skirennfahrerin
 Xaver Rüegg (* 1993), Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker

Siehe auch:
 Mount Ruegg, Berg im Viktorialand, Antarktika